Cabrejas del Pinar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cabrejas del Pinar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cabrejas del Pinar är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Cabrejas del Pinar. Runt Cabrejas del Pinar är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Covaleda,  km norr om Cabrejas del Pinar. I omgivningarna runt Cabrejas del Pinar 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon